Sven-Göran Eriksson
Tommy Eriksson
Kenneth Eriksson
Leif Eriksson
Magnus Eriksson
Lars Eriksson
Jan Eriksson
Ivar Eriksson
Sandra Eriksson
Lasse Eriksson
Emund II Eriksson
Leif Eriksson (futebolista)
Erik Eriksson
Desambiguações de sobrenomes